, costumière
 Claire Hardaker, linguiste